Quadrini ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Quadrini (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Marco Quadrini (* 1979), italienischer Fußballspieler